Siberië is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Peel en Maas.

De buurtschap ligt in het uiterste noorden van de gemeente, direct aan de snelweg A67, en wordt gekenmerkt door glastuinbouw en agribusiness. Als zodanig maakt het onderdeel uit van het regionale samenwerkingsverband Klavertje 4. In totaal telt het gebied een oppervlakte van 185 ha.

Externe links 
 DCGV, Gebiedsontwikkeling Siberië
 Website glastuinbouw Siberië

Geografie van Peel en Maas
Bedrijventerrein in Nederland
Buurtschap in Limburg (Nederland)